El omnicidio (del latín omnis, "todo" y -caedere, "matar") es la muerte de todo, de toda vida: el fin de la biosfera y la extinción de la humanidad.

Pretende ser un concepto más amplio que términos como genocidio, democidio, masacre o asesinato masivo, ya que abarca todo lo que vive: seres humanos, animales, plantas, bacterias...

Se asocia generalmente con el uso de las armas nucleares y la contaminación por radiactividad.

Un posible omnicidio sería una guerra nuclear mundial, en la que los organismos vivos del planeta muriesen, unos por efecto de las explosiones y otros, por intoxicaciones radiactivas y por el invierno nuclear.

Notas

Véase también 
 Homicidio
 Genocidio
 Democidio
 Masacre
 Asesinato masivo

Homicidios